Chasselas (gemeente), een gemeente in het Franse departement Saône-et-Loire (regio Bourgondië)
 Chasselas blanc, een witte druivensoort voor de productie van wijn
 Chasselas de Moissac, een witte tafeldruif